Plusieurs villes possèdent une place de l'Indépendance (ou un équivalent dans une autre langue), généralement nommée en mémoire de l'indépendance du pays dont elle fait partie.

Afrique

Ghana 
 , Accra

Libye 
 Place de l'Indépendance, ancien nom (1951-1969) de la place des Martyrs, Tripoli

Sénégal 
 Place de l’Indépendance, Dakar. Anciennement place Protet (cf. le contre-amiral Auguste-Léopold Protet, 1808-1862).

Tunisie 
 Place de l'Indépendance, Tunis

Amérique

Brésil 
 Praça Independência, Santos

Équateur 
 Place de l’Indépendance, Quito

États-Unis 
 Independence Square, Philadelphie

Saint-Christophe-et-Niévès 
 Place de l'Indépendance, Basseterre

Suriname 
 , Paramaribo

Trinité-et-Tobago 
 , Port-d'Espagne

Uruguay 
 , Montevideo

Asie

Malaisie 
 Dataran Merdeka, Kuala Lumpur

Ouzbékistan 
 Mustaqillik Maydoni, Tachkent

Sri Lanka 
 Independence Square, Colombo

Europe

Bielorussie 
 Place de l'Indépendance, Minsk

Bulgarie 
 Plotchad Nézavisimost, Sofia

Espagne 
 Place de l'Indépendance, Madrid

France 
 Place de l'Indépendance, Toulouse

Malte 
 Independence Square, La Valette

Ukraine 
 Maïdan Nézalejnosti, Kiev

Indépendance Place